Greve — paralisação dos trabalhadores₴

Sabrina Greve — atriz, diretora e roteirista brasileira
Grevé — um queijo suíço

Topónimos
Greve (Dinamarca) — município da Dinamarca
Place de l'Hôtel-de-Ville — praça de Paris antigamente chamada Place de Grève, nome que deu origem ao termo "greve"

Desambiguação